Магнитский:

 Магнитский — посёлок в Саткинском районе Челябинской области.

 Магнитский, Сергей Леонидович (1972—2009) — сотрудник британской юридической фирмы Firestone Duncan, погибший в Бутырском следственном изоляторе.

См. также
Магницкий